Антонов Дмитро Іванович — радянський партійний діяч
 Антонов Дмитро Ігорович — український футболіст